

Sciences et techniques 
 Le mouton Pedi est l'ancienne appellation d'une race de moutons, en Afrique du Sud, traditionnellement élevée par les Bapedi.

Sciences humaines et sociales 
 Les Pedi sont un peuple d'Afrique australe.
 Le pedi est un dialecte du sotho du Nord, appartenant au groupe des langues bantoues.

Patronyme 

 , une actrice américaine ;
  (1913-1996), un acteur américain.

Toponyme 

 , un village du district de Peren, dans l'État du Nagaland (Inde) ;
 Péra Pedí, un village de Chypre.